Grande incêndio de Chicago - incêndio de grandes proporções que destruiu parte de Chicago em 1871.
 Chicago Fire Soccer Club - é um clube profissional de futebol dos Estados Unidos.
 Chicago Fire (série) - série de TV estadunidense.
 Chicago Fire Department - corpo de bombeiros de Chicago.

Desambiguação